Пашино — многозначное слово:

Топоним 
 Пашино — село в Афанасьевском районе Кировской области.
 Пашино — посёлок в Мотыгинском районе Красноярского края.
 Пашино — деревня в Курском районе Курской области.
 Пашино — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Пашино — посёлок в Атяшевском районе Республики Мордовия.
 Пашино — деревня в Аркадакском районе Саратовской области.
 Пашино — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Пашино — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.
 Пашино — деревня в Староюрьевском районе Тамбовской области.
 Пашино — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Пашино — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Пашино — деревня в Ростовском районе Ярославской области.
 Пашино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.
 Пашино — историческая часть Новосибирска.

Фамилия 
 Пашино, Пётр Иванович (1838—1891) — путешественник по Востоку и писатель.

См. также 

 Пашино-Садовое